Aeroplane kan syfta på:

 Aeroplane (musiker) (1983–), en belgisk musiker
  Aeroplane (sång av Red Hot Chili Peppers) – en sång av rockgruppen Red Hot Chili Peppers från albumet One Hot Minute
 Aeroplane Corner – en vil i Australien
 Aeroplane Jelly – ett dessertgelémärke i Australien
 Aeroplane Pass – ett bergspass i Kanada
 The Aeroplane Flies High – en samlingsbox från 1996 med den amerikanska rockgruppen The Smashing Pumpkins
 Blackburn Aeroplane Company – en tidigare brittisk flygplanstillverkare
 Bristol Aeroplane Company – en tidigare flygplans- och helikoptertillverkare från Storbritannien

Se även
 Aeroplane Lake – flera